Sono state combattute tre battaglie navali dei pressi dell'isola di Lissa nel mare Adriatico: 
 Battaglia di Lissa del 22 ottobre 1810 – fregate franco-venete sconfiggono la flotta britannica
 Battaglia di Lissa del 13 marzo 1811 – fregate britanniche sconfiggono la flotta franco-veneta
 Battaglia di Lissa del 20 luglio 1866 – battaglia navale nell'ambito della terza guerra d'indipendenza